— японская фамилия. Известные носители:

 Сиина, Макото (род. 1944) — японский писатель и кинорежиссёр.
 Сиина, Ринго (род. 1978) — японская писательница и поэтесса.
 Сиина, Тисато (род. 1982) — японская фигуристка.